Monachus ist der Name folgender Personen:

 Stephanus le Moine (auch: Étienne Le Moyne, Monachus; 1624–1689), französischer reformierter Theologe
 Hugo Boy Monachus (um 1400), südniederländischer Komponist, einer der Vorläufer der franko-flämischen Musik

Siehe auch:
 Monachus (Gattung), eine zu den Mönchsrobben zählende Gattung, deren einziger Vertreter die Mittelmeer-Mönchsrobbe ist.